PHS peut désigner :
 Pneumopathie d'hypersensibilité, maladie pulmonaire
 Presses d'histoire suisse, maison d'édition universitaire
 Personal handyphone system, une norme de communication radioélectrique pour téléphone mobile
 Pression hydrostatique sanguine
 Parti humaniste de solidarité, parti politique brésilien